San Narciso (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon;
 San Narciso (Zambales), een gemeente in de Filipijnse provincie Zambales.